Run to the Hills – singolo degli Iron Maiden del 1982
Run to the Hills – singolo degli Iron Maiden del 1985
Run to the Hills – singolo di Klara Hammarström
Run to the Hills – brano degli Iron Maiden